Шавалиев — фамилия; имеет женскую форму Шавалиева.
 Шавалиев, Дава (1884—1959) — калмыцкий рапсод, сказитель калмыцкого эпоса «Джангар», джангарчи, калмыцкий писатель.
 Шавалиева, Сания (род. 1884) — российский детский писатель, автор детских книг, сказочник, драматург.